El término Eduardo Molina puede hacer referencia:

a Eduardo Molina, un ingeniero mexicano;
a Eduardo Molina, un cantante argentino;
a Eduardo Molina Fajardo, un periodista y escritor español.